Адриана Гофман (; ) — чилийский ботаник, эколог и писатель. Министр окружающей среды Чили в 2000 и 2001 годах. Её главный интерес — кактусовые. Лауреат от Cactus and Succulent Society of America. Гофман являлась автором более десятка книг о флоре Чили, она определила и классифицировала 106 новых видов кактусов.

Растения, описанные Адрианой Гофман 
Описала более тысячи наименований растений

Литература 
 Hoffmann, Adriana; Kummerow, Jochen (1978). «Root Studies in the Chilean Matorral». Oecologia. 32 (1): 57-69. doi:10.1007/bf00344689. JSTOR 4215552.
 Hoffmann J., Adriana (1978). Flora silvestre de Chile/zona central: una guía para la identificación de las especies vegetales más frecuentes. Santiago: Fundación Claudio Gay. OCLC 503242201.
 (1982). Flora silvestre de Chile / zona austral : Una guía ilustrada para la identificación de las especies de plantas leñosas del sur de Chile. Santiago de Chile: Ediciones Fundacion Claudio Gay. OCLC 715468373.
 Farga, Christina; Lastra, Jorge (1988). Plantas medicinales de uso comun en Chile T. 1. Santiago, Chile: Paesmi. OCLC 831403901.
 Jullían, Andrés (1989). Cactaceas en la flora silvestre de Chile : una guía para la identificación de los cactos que crecen en el país. Santiago de Chile: Ed. Fundacion Claudio Gay. OCLC 716491772.
 Mendoza, Marcelo (1990). De cómo Margarita Flores puede cuidar su salud y ayudar a salvar el planeta. Santiago: Casa de Paz. OCLC 31970038.
 (1992). Vegetación y flora de la alta cordillera de Santiago. Santiago: Cía. Minera La Disputada de Las Condes. OCLC 55302269.
 Sierra, Malú; Donoso, Magdalena (1997). Ecología e historia natural de la zona central de Chile. Santiago: Defensores del Bosque Chileno. ISBN 9789567721016.
 (1998). Plantas Altoandinas en la flora silvestre de Chile. Santiago: Ed. Fundación Claudio Gay. ISBN 9789567743001.
 (1983). El árbol urbano en Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. OCLC 10967952.
 (1998). La Tragedia del Bosque Chileno. Santiago, Chile: Ocho Libros Editores. ISBN 9789567721108.
 (2000). Enciclopedia de los bosques chilenos: conservación, biodiversidad, sustentabilidad. Santiago, Chile: Defensores del Bosque Chileno. ISBN 9789567721238.
 (2001). Plantar, plantar, plantar: manual de reproducción y plantación de flora nativa chilena. Santiago de Chile: Defensores del bosque Chileno. ISBN 9789567721351.

Примечания

Ссылки 
 Plant(miraheze):Гофман, Адриана